Stenocionops är ett släkte av kräftdjur. Stenocionops ingår i familjen Mithracidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Stenocionops